Volto Santo (ital. Heiliges Gesicht) ist der Name folgender Reliquien:

 Volto Santo von Lucca, ein hölzernes Kruzifix im Dom von Lucca
 Volto Santo von Manoppello, eine Tuchreliquie in Manopello, siehe Schleier von Manoppello